Eastern Obolo – areea di governo locale dello stato di Akwa Ibom, in Nigeria
 Mauro Óbolo – calciatore argentino
 Obolo – piccola moneta dell'antica Grecia
 Obolo di Caronte – allusione alla moneta posta sul defunto prima della sepoltura
 Obolo di San Pietro – offerta in denaro fatta dai fedeli a sostegno della missione della Chiesa e delle opere di carità